Jason Robinson (ur. 1974) – angielski rugbysta
 Jason Robinson (ur. 1975) – amerykański bokser